Дми́трий Якове́нко:
 Яковенко, Дмитрий Александрович (род. 1971) — украинский футболист, полузащитник.
 Яковенко, Дмитрий Валерьевич (род. 1992) — украинский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Яковенко, Дмитрий Петрович (род. 1981) — российский сценарист и писатель.
 Яковенко, Дмитрий Олегович (род. 1983) — российский шахматист, гроссмейстер.